Шаарей-Тиква — крупное израильское поселение в Самарии. Расположено в зоне C, в 1 км к востоку от Зелёной Черты, в 23 км от Тель-Авива и в 41 км от Иерусалима. Численность населения — около 6000 человек (2017). Прожиают как религиозные, так и нерелигиозные евреи. В поселении имеется несколько образовательных учреждений.

История 
Основано в 1983 году правительственным решением.

Население

Примечания

Ссылки 
 Шаарей-Тиква в Ежевике

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан